De Rally van Australië 1989, formeel 2nd Commonwealth Bank Rally Australia, was de 2e editie van de rally van Australië en de tiende ronde van het wereldkampioenschap rally in 1989. Het was de 196e rally in het wereldkampioenschap rally die georganiseerd wordt door de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). De start was in Fremantle en de finish in Perth.

Programma

Resultaten

Statistieken

Klassementsproeven

Kampioenschap standen

Rijders

Constructeurs 

 Vetgedrukte tekst betekent wereldkampioen.
 Noot: Enkel de top 5-posities worden in beide standen weergegeven.

Externe links 
  Resultaten op juwra.com
  Resultaten op ewrc-results.com

Aus
Rally van Australië